Impedimento (futebol) - infração no futebol
 Impedimento (Direito) - causa de imparcialidade do juiz
 Impedimento (futebol americano) - infração no futebol americano
 Impedimento (hóquei no gelo) - infração no hóquei
 Impedimento (rugby) - infração no rugby
 Impeachment - impugnação, impedimento do mandato político